Надписи на иконах — принятые в православной иконописи условные обозначение и сокращения.

Надписи могут быть выполнены как на церковнославянском языке, так и на греческом. В иконных надписях широко применяется контрактура (лат. contractura — стягивание) — сокращенное написание слова с помощью начальной и конечной букв. Над контрактурами ставится надстрочный знак сокращения — титло.

Бог 
 Θεος — Бог (греч.)
 Бгъ — Бог
 Гдь — Господь

Иисус Христос 
 IC XC, ΙΣ ΧΣ  — сокращенное написание имени 
 IИС ХС — сокращенное написание имени Иисуса Христа. Распространяется после церковного раскола XVII в. как ответ на традиционное русское написание имени «Iсусъ» с одной «и», поддерживаемое старообрядцами, одним из аргументов которых было надписание «IC XC» на древних иконах.
 IСЪ ХСЪ
 Iсусъ
 ΙΧΘΥΣ — дословно «рыба», греческий акроним  — Иисус Христос Сын Божий, Спаситель (см. ихтис).
 ο ων (греч.) — сокращенное написание именования Бога «Сущий», «Аз есмь Сый» — «Я есть Сущий» (). Надпись имени Пресвятой Троицы на кресчатом нимбе на иконах Иисуса Христа .
 Црь слвы — Царь Славы

Богородица 

 ΜΡ ΘΥ — сокращение от  — Матерь Божия
 МН БЖН — Матерь Божья
 Б. М. — Божья Матерь
 Бца — Богородица
 П. Б. — Пресвятая Богородица

Распятие Христово 
 I.Н. Ц.I. — сокращенная надпись на изображениях «Распятий», знак слов, написанных на трех языках (еврейском, греческом и латинском) Понтием Пилатом на табличке, прибитой над головой Спасителя: «Иисус Назорянин, Царь Иудейский» (см. INRI)
 МЛ РБ — сокращение от «место лобное рай бысть», либо «место лобное распят бысть» надпись при изображении Распятия
 ΤΚΠΓ (греч.) — сокращение от Τουτο (или Τουτο) Κρανιον Παραδεισος Γεγονε — аналог русской надписи МЛРБ
 ГГ — гора Голгофа, надпись у подножия Креста при изображении Распятия.
 ГА — Адамова голова (символ), надпись при черепе, изображаемом у подножия Распятия
 К — копие — одно из орудий страстей, изображаемое при Распятии (см. Копье Судьбы)
 Т сокращение от «трость» — одно из орудий страстей, изображаемое при Распятии
 КТ — сокращение от «копие» и «трость», подпись у орудий страстей на изображениях Распятия.

Святые 

 ΑΓΙΟΣ, αγιος, АГИОС — . Часто слово «агиос», как несущее сакральный смысл, сокращалось, причем нередко до иероглифического знака с простановкой титла. Как начальный текст непрестанного ангельского славословия во имя Святой Троицы, троекратное повторения слова «агиос» может встречаться в изображениях ангелов
 ΑΓΙΑ, αγια, АГИА — .
 СВЯТЫЙ, СТЫ, СТН, СТИ, СТ, СВ — святой
 СТАЯ — святая
  ОКА, ОАК — праведник (греч.)
  ПРО - пророк
 АПЛЪ — апостол
 СТЛЬ — святитель
 МЧ, МЧНК — мученик
 ПР — преподобный

Примечания

Литература 
 Филатов В. В. Краткий иконописный иллюстрированный словарь: Кн. для учащихся. — М. — Просвещение, 1996. — 224 с.
 Гальченко М. Г. Надписи на древнерусских иконах XII—XV вв.: палеографический и графико-орфографический анализ. — М. : Наука, 1997. — 172 с.
 Саблина Н. П. Слова под титлами: Словник. Надписи на Кресте Господнем и святых иконах. — СПб. : Ижица, 2001. — 44 с.
 Гальченко М. Г. Книжная культура: книгописание. Надписи на иконах древней Руси. Избранные работы. — СПб. : Алетейя ; СПб., 2001. — 490 с.
 Надписи на иконах // Моисеева Т. В. История Иконописи. Истоки. Традиции. Современность. — М., «АРТ-БМБ», 2002. — 290 с. ISBN 5-901721-12-8
 Филатов В. В., Камчатнова Ю. Б. Наименования и надписи на иконных изображениях: справочник для иконописцев. — Москва : Православная педагогика, печ. 2004. — 349 с. — 1000 экз. — ISBN 5-98571-013-0

Ссылки 
 Иностранные слова, сокращения и аббревиатуры. Иллюстрированный словарь по иконописи
 Полный церковно-славянский словарь. С внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений

Элементы православной иконографии